Josef Kaulich ist der Name folgender Personen:

* Josef Kaulich (Komponist) (1827–1901), österreichischer Komponist und Kapellmeister 
 Josef Kaulich (Mediziner) (1830–1886), Kinderarzt, Extraordinarius in Prag